Laelia steht für:

 Laelia (Orchideen), in der Botanik eine Gattung der Orchideen (Orchidaceae)
 Laelia (Schmetterling), in der Zoologie eine Gattung der Trägspinner (Lymantriidae)
 Laelia (Hispania), eine antike Stadt in Hispania Baetica
 Laelia (Gattin des Mucius Scaevola), Tochter des römischen Konsuls von 140 v. Chr., Gaius Laelius, und Gattin des Augurs Quintus Mucius Scaevola
 Laelia (Gattin des Fannius), jüngere Schwester der Vorigen, Gattin des Annalisten Gaius Fannius